Schuylkill (rzeka)
Gminy w USA:
 Schuylkill (ang. Schuylkill Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Schuylkill (ang. Schuylkill Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Schuylkill (ang. Schuylkill County) – w stanie Pensylwania